köpeny, ruhaféle
köpeny, a puhatestűek szerve
 köpeny, a Föld típusú bolygók, illetve égitestek középső geoszférája, mely a kéreg és a mag között helyezkedik el
földköpeny, a Föld köpenye
holdköpeny, a Hold köpenye
A köpeny, Puccini operája

Jegyzetek